Gold River (englisch für „Gold-Fluss“) steht für:

Orte:
 Gold River (British Columbia), British Columbia, Kanada 
 Gold River (Nova Scotia), Nova Scotia, Kanada
 Gold River (Kalifornien), Kalifornien, Vereinigte Staaten

Flüsse:
 Gold River (Muchalat Inlet), British Columbia, Kanada
 Gold River (Mahone Bay), Nova Scotia, Kanada
 Gold River (North Macmillan River), Yukon, Kanada

Sonstiges:
 Gold River (Pferd), ein Rennpferd